Sezon (1993) był 49. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 1 maja 1993 i trwały do 17 października 1993. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Mons Ivar Mjelde, który w barwach klubu Lillestrøm SK strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Tippeligaen

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1993 w piłce nożnej
1993 w Norwegii